Odinia är ett släkte av tvåvingar. Odinia ingår i familjen tickflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Tickflugor
Odinia